Un imperiu implică extinderea suveranității al unui stat asupra unor teritorii externe. De exemplu, Imperiul spaniol și apoi Imperiul Britanic s-au numit "imperiile în care soarele nu apune niciodată", din cauza teritoriilor  și a posesiunilor deținute din întreaga lume. Acest articol oferă o listă a celor mai mari imperii din [[istoria lumii].

Istoric

Lista imperiilor

Note

Legături externe

  

Imperii
Foste imperii
Liste de țări
Superlative